Звичайне диво:
 «Звичайне диво» — п'єса Євгена Шварца
 «Звичайне диво» (1964) — фільм режисера Ераста Гаріна
 «Звичайне диво» (1978) — фільм режисера Марка Захарова